Новоу́зенка () — село у складі Єсільського району Північноказахстанської області Казахстану. Входить до складу Корнієвського сільського округу, раніше було центром ліквідованої Новоузенської сільської ради.

Населення — 204 особи (2009; 603 у 1999, 1121 у 1989).

Національний склад станом на 1989 рік:
 німці — 77 %.

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії

Населені пункти Єсільського району (Північноказахстанська область)
Села Північноказахстанської області